Каср Абу-Хади или Гаср-бу-Хади () — деревня, фактически пригород и часть Сирта. Расположен в 20 км к югу от Сирта и в 2 км к востоку от международного аэропорта Гардабия.

История 
Каср Абу-Хади известен тем, что именно тут 7 июня 1942 года в бедуинской палатке родился лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи.

Гражданская война 
Во время Гражданской войны в Ливии деревня долго оставалась под контролем каддафистов, но 3 октября 2011 года её взяли отряды ПНС.

Примечания 

Города Ливии
Муаммар Каддафи